Mis Ladrillos es un juego de construcción hecho plástico, similar a Lego, Tente y Rasti, producido en Argentina desde la década de 1960.

El método de construcción consiste en la unión de bloques aplicando presión y trabándose al insertar los pines en la superficie interna del bloque. Es considerablemente popular en el mercado de juguetes de Argentina, y se ha mantenido en producción cambiando el estilo para adaptarse a los cambios del mercado. Los primeros bloques eran construidos de goma, pero luego se cambió el material por plástico rígido. Es vendido en diferentes "box sets", y con diferentes accesorios: ventanas y puertas, ruedas y motores eléctricos.

Referencias

Enlaces externos 
 Página oficial de Mis Ladrillos

Juguetes